«Дом на Масловке» — документальный фильм Сергея Логинова. Фильм снимался в городке художников на улице Верхняя Масловка в Москве. В фильме, в частности, рассказывается о старейшем члене Союза художников СССР, скульпторе Нине Ильиничне Нисс-Гольдман, которая послужила также прототипом «старухи» в художественном фильме «На Верхней Масловке».

В 1990 году фильм награждён специальным призом жюри Всемирного фестиваля документальных фильмов в Токио.

Примечания